Уша́ () — река в Воложинском и Молодечненском районах Минской области Белоруссии, левый приток реки Вилии.

Длина реки — 75 км, площадь водосборного бассейна — 780 км², среднегодовой расход воды в районе устья — 6,01 м³/с.

Притоки реки:

 Правые: Цна, Аболька
 Левые: Беничанка, Годея, Турья, Невежа, Черная, Писаревка

Густота речной сети 0,28 км/км².

Начинается река на северо-западе от д. Будровщина Воложинского района у горы Маяк, протекает в границах Минской возвышенности, впадает в Вилию за 1,8 км на северо-запад от д. Шыково. Долина в верховье трапециевидная, её ширина 0,6 — 1 км. Пойма ровная шириной 400—700 м, ниже Молодечно — до 4—5 км. Речное русло извилистое, местами канализировано.

Участок реки, ниже города Молодечно, был внесен в список самых загрязненных рек.

Примечания

Литература 
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озёр и расчёты основных характеристик их режима. Т. 5. Белоруссия и Верхнее Поднепровье. Ч. 1—2. — Л., 1971
 
 
 

Притоки Вилии
Реки Молодечненского района
Реки Воложинского района